Stadtbahnhof steht für:

in Deutschland:
 Alter Bahnhof (Baden-Baden)
 Berlin Lehrter Stadtbahnhof
 Bahnhof Bingen (Rhein) Stadt
 Bahnhof Brilon Stadt
 Bahnhof Eschwege
 Bahnhof Freudenstadt Stadt
 Bahnhof Friedrichshafen Stadt
 Bahnhof Iserlohn
 Bahnhof Maulbronn Stadt
 Bahnhof Schweinfurt Stadt

in der Schweiz:
 Bahnhof Altstätten Stadt, Altstätten SG 
 Bahnhof Bischofszell Stadt, Bischofszell
 Bahnhof Chur Stadt, früherer Name für Chur Altstadt
 Bahnhof Frauenfeld Stadt, früherer Name für Frauenfeld Marktplatz der Frauenfeld-Wil-Bahn
 Bahnhof Lenzburg Stadt, ehemaliger Bahnhof der Seetalbahn 
 Bahnhof Monthey-Ville, Monthey
 Bahnhof Rorschach Stadt, Rorschach
 Bahnhof Sursee-Stadt, ehemaliger Bahnhof der Sursee-Triengen-Bahn